Beltsville – jednostka osadnicza w stanie Maryland
 Beltsville – rasa indyka